Grantchester (plaats), plaats in Verenigd Koninkrijk
 Grantchester (televisieserie), Britse detectiveserie